Теумин — фамилия. Известные носители:
 Теумин, Эмилия Исааковна (1905—1952) — советская журналистка и редактор.
 Теумин, Яков Абрамович  (1895—1938) — советский государственный деятель, председатель Пермского окрисполкома.